

Wydarzenia 

 II wojna punicka: Hannibal opuścił Italię, by bronić Kartaginy

Zmarli 
 Sofonisba, królowa Numidii, żona Syfaksa